6. etape af Tour de France Femmes 2022 er en 128,6 km lang  med 1673 højdemeter, som køres den 29. juli 2022 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

06